Герман VI
 Герман VI Баденський
 Герман VI Веймарський
 Герман VI Вурденський